Schmöl ist der Name zweier Orte:
 Schmöl (Husum) in der Gemeinde Ostenfeld (Husum)
 Schmöl (Kreis Sonderburg) im Kirchspiel Broager Sogn